Сент-Фуа́-д’Эгрефёй (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ланта. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31480.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 15 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1979 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1320 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1020 были экономически активными, 300 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 79,7 %). Из 1020 активных жителей работали 979 человек (513 мужчин и 466 женщин), безработных было 41 (11 мужчин и 30 женщин). Среди 300 неактивных 201 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Фе

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна